Publius Aelius Paetus ist der Name folgender Personen:

* Publius Aelius Paetus (Konsul 337 v. Chr.), römischer Politiker
 Publius Aelius Paetus (Konsul 201 v. Chr.), römischer Politiker, Zensor 199 v. Chr.